Een verkeersweg:
 N968 (België), naam gewijzigd in N942a (België)
 N968 (Nederland), zie Provinciale weg 968